Drottning Louise kan syfta på
Louise Mountbatten (1889–1965), drottning av Sverige
Louise av Storbritannien (1724–1751), drottning av Danmark och Norge
Louise av Mecklenburg-Strelitz (1776–1810), drottning av Preussen

Se även

 Lovisa av Nederländerna